Der Ländercode von World Athletics ist ein aus drei Buchstaben bestehender Ländercode, der vom Weltleichtathletikverband World Athletics und seinen Kontinentalverbänden (AAA, CAA, CONSUDATLE, EAA, NACAC und OAA) als Abkürzung in offiziellen Wettbewerben genutzt wird.

Ländercodes 
Die insgesamt 214 Mitgliedsverbände von World Athletics verwenden folgende jeweils nur einmal vergebene Codes:

Siehe auch 
 IOC-Codes werden bei Olympischen Spielen verwendet
 FIFA-Codes werden bei internationalen Fußballwettbewerben, FINA-Ländercode bei internationalen Schwimmsport-Wettbewerben verwendet
 ISO-Codes

Einzelnachweise 

World Athletics
World Athletics
Norm
World Athletics